Будковский сельский совет () — входит в состав
Кременецкого района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Будки.

Населённые пункты совета 
 
 с. Будки 
 с. Валигуры 
 с. Комаровка

Примечания